Книга в повести «Понедельник начинается в субботу»: содержит в хронологическом порядке более или менее полные данные о 73 619 024 511 человеках разумных.
 Книга судеб (фильм), 2003
 Книга судеб (спектакль Театра МОСТ) — часть I:  «Милая Шура» по одноименному рассказу Татьяны Толстой «Милая Шура», часть II: «Соловей и Роза» по одноименному рассказу Веры Инбер.